Stagnacja – zastój w danej dziedzinie
 Stagnacja – w ekonomii: stałość wskaźników ekonomicznych zwykle towarzysząca recesji
 Stagnacja – w hydrobiologii: brak mieszania się wód
 Stagnacja – w glacjologii: postój lodowca
 Stagnacja – album studyjny polskiej grupy muzycznej Desdemona